Aegopodium simplex är en flockblommig växtart som beskrevs av Lavy. Aegopodium simplex ingår i släktet kirskålssläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kirskålssläktet
simplex